Deze lijst geeft een overzicht van mottes (motteheuvels) in België die nog zichtbaar zijn en niet volledig genivelleerd of verdwenen zijn. Deze lijst is niet compleet.

 
Motte